Kritosaurini é uma tribo de dinossauros hadrossaurídeos sem crista do final do Cretáceo. Com exceção de duas espécies de afinidades incertas, os membros desta tribo habitaram o antigo continente insular da Laramidia, hoje a América do Norte.

História das descobertas

O primeiro membro do grupo descoberto e nomeado foi o Kritosaurus; foi nomeado pelo paleontólogo Barnum Brown em 1910. Quatro anos depois, o paleontólogo canadense Lawrence Lambe daria o nome de Gryposaurus. A semelhança entre os dois táxons foi imediatamente reconhecida e, ao longo do século XX, a validade do último gênero foi posta em dúvida, sugerindo-se que ambas as espécies eram as mesmas. Somente na década de 1990 eles foram definitivamente identificados como distintos. Por volta dessa época, os hadrossauros relacionados Naashoibitosaurus''' e Secernosaurus foram descobertos, e a interpretação moderna do grupo começou a se desenvolver.

Classificação
Kritosaurini como uma tribo foi proposto pela primeira vez por Michael Brett-Surman em 1989. Foi definido pela primeira vez como um clado em 2013 por Albert Prieto-Márquez como "O clado mais exclusivo de hadrossaurídeos contendo Kritosaurus navajovius Brown, 1910, Gryposaurus notabilis Lambe, 1914, e Naashoibitosaurus ostromi Hunt & Lucas, 1993".

Para testar as hipóteses acima, Prieto-Marques realizou uma análise cladística usando 265 caracteres (179 cranianos e 86 pós-cranianos) para 34 táxons: 23 representantes de Saurolophinae (segundo Prieto-Marques, 2010), 3 de Lambeosaurinae e 8 hadrosauróides. De acordo com os resultados da análise, considerou-se que o gênero Kritosaurus está mais relacionado ao clado Gryposaurus - Secernosaurus do que a outros hadrossaurídeos. As relações foram definidas neste cladograma abaixo.

Em 2022, Rozadilla et al. descreveu dois novos gêneros da tribo: Huallasaurus e Kelumapusaura. Em seu estudo, eles analisaram as relações entre Kritosaurini e Hadrosauridae como um todo. Os resultados de suas análises filogenéticas dentro de Saurolophinae são exibidos no cladograma abaixo, com destaque para Kritosaurini.

Paleogeografia
Os Kritosaurini viveram no continente insular Laramidia, quando o Mar Interior Ocidental separou o continente da América do Norte em duas massas de terra. Esta tribo dinossauros viveu neste continente possivelmente desde o início do estágio Campaniano até possivelmente o início do Maastrichtiano. A história evolutiva subsequente do clado, ou seja, a divergência das linhas de Naashoibitosaurus e Kritosaurus e o aparecimento (não depois do início do Campaniano) do último ancestral comum dos integrantes do clado Gryposaurus, Secernosaurus, também ocorreu hipoteticamente no sul de Laramidia. A ampla distribuição pelo continente do último ancestral comum do Gryposaurus pode ser explicada pela dispersão do sul para o norte de Laramidia, que ocorreu não depois do início do Campaniano. 

De acordo com estudos anteriores, devido à dispersão do sul de Laramidia para a América do Sul durante o Campaniano, o ancestral comum do clado Secernosaurus, um hadrossaurídeo de Big Bend, se espalhou amplamente. Então, o mais tardar no final do mesmo estágio, a separação da linhagem de hadrossaurídeos de Big Bend, no sul de Laramidia, dos gêneros sul-americanos Secernosaurus e Willinaqake ocorreria por meio de um vigário. A existência de uma conexão terrestre entre as Américas durante o Cretáceo Superior tem sido apoiada por vários estudos. Em particular, a subducção da parte sul da Placa Norte-Americana sob a Placa do Caribe que se move para leste pode ter dado origem ao arco vulcânico proto-antilhano. Essa cadeia de ilhas estaria localizada entre as Américas do Norte e do Sul, no local da atual América Central, fornecendo assim uma rota para a dispersão de hadrossaurídeos e outros vertebrados durante pelo menos o Campaniano Superior. Supõe-se que as Antilhas posteriormente se moveram para o leste devido ao movimento da Placa do Caribe. No Maastrichtiano, as comunicações terrestres foram interrompidas. Este cenário é consistente com os representantes no caso da evolução do clado Secernosaurus - Willinakaqe'' na América do Sul. Um cenário vicariante semelhante, no qual a Placa do Caribe trouxe a antiga biota mesozóica para o leste, foi usado anteriormente para explicar a evolução de vários vertebrados terrestres endêmicos nas Antilhas.

Dinossauros do Cretáceo
Hadrosauridae